Fitch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Asa Fitch
 Alison J. Fitch
 John E. Fitch
 Henry Sheldon Fitch